Weichs ist

ein Ortsname:
 Weichs, Gemeinde im Landkreis Dachau, Bayern
 Weichs (Bad Abbach), Ortsteil des Marktes Bad Abbach, Landkreis Kelheim, Bayern
 Weichs (Laberweinting), Ortsteil der Gemeinde Laberweinting, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Weichs (Ohlstadt), Ortsteil der Gemeinde Ohlstadt, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Weichs (Regensburg), Stadtteil der kreisfreien Stadt Regensburg, Bayern

eine Schlossbezeichnung: 
 Schloss Weichs, Schloss in Regensburg

ein Familienname:
 Weichs (Adelsgeschlecht), altbayerisches, später westfälisches Adelsgeschlecht

Weichs ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens August von Weichs (1736–1815), Landdrost im Herzogtum Westfalen und Präsident der Regierung in Arnsberg
 Engelbert August von Weichs zu Sarstedt (1755–1815), Domherr in Münster, Paderborn und Hildesheim
 Joseph von Weichs († 1826), preußischer Landrat
 Joseph Franz von Weichs (1745–1819), Domherr in Paderborn und Münster
 Joseph Maria von Weichs (1756–1819), deutscher Freiherr und Verwaltungsbeamter
 Maximilian von Weichs (1881–1954), deutscher Generalfeldmarschall, Heeresgruppenkommandeur im Zweiten Weltkrieg
 Maximilian Friedrich von Weichs zu Wenne († 1846), Geheimrat und Domherr in Münster und Bamberg
 Philipp Franz von Weichs (1714–1755), Domherr in Münster
 Wilhelm Joseph von Weichs (1716–1786), Dompropst in Paderborn und Domherr in Münster